Gaviões é uma localidade rural do município de Silva Jardim de notável interesse ecológico, situada nas proximidades da Serra do Bertholdo e da Serra do Mar, respectivamente nas divisas políticas com os municípios de Nova Friburgo e de Cachoeiras de Macacu.

Em suas serras podem ser encontrados resquícios de Mata Atlântica, bem como animais silvestres desse notável ecossistema.

O lugar é um dos pontos de destino dos praticantes do trekking e do ecoturismo.

Povoados do Rio de Janeiro
Geografia de Silva Jardim